Berthiaume est un nom propre français et québécois qui peut faire réfêrence à :

Patronyme 

 André Berthiaume (1938- ), romancier, nouvelliste et essayiste québécois.
 Daniel Berthiaume (1966- ), joueur de hockey québécois. 
 Guy Berthiaume (1950-), historien canadien de l'Antiquité classique.
 Jacques Berthiaume (1632-1707), premier ancêtre de la famille Berthiaume en Amérique du Nord.
 Jocelyne Berthiaume (1952-), parolière québécoise. 
  (1931-2009), musicien, compositeur, chanteur de jazz, parolier et producteur québécois.
 Roland Berthiaume (1927-2021), de son nom d’artiste Berthio, caricaturiste québécois.
 Sarah Berthiaume, (1983-), dramaturge, actrice et metteure en scène québécoise.
 Trefflé Berthiaume (1848-1915), typographe, journaliste, propriétaire de journaux et homme politique canadien.
  Angélina-Berthiaume Du Tremblay (1886-1976), éditrice et femme d'affaires canadienne (québécoise), présidente et directrice générale de La Presse.

Bâtiment 
Le stade Berthiaume-du-Tremblay, situé à Chomedey, un quartier de Laval, au Québec.

Prix 
Le Prix Angélina-Berthiaume-Du Tremblay a été lancé en 1977.

Patronyme français
Patronyme québécois